Михаил Васильевич Андронов (19 апреля 1966) — советский и российский футболист и игрок в мини-футбол, нападающий.

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Зенит» Ленинград. В 1987 году стал чемпионом Ленинграда в составе команды «Светлана». В 1988—1991 играл за псковский «Машиностроитель» в турнирак КФК и второй лиги. В 1991 году сыграл четыре матча в первой лиге за петербургский «Зенит». Выступления в большом футболе закончил в 1992—1993 годах во второй лиге в составе «Апекса» Гатчина и «Локомотива» СПб.

В 1994—1998 Андронов играл в чемпионате России по мини-футболу за ПСИ Санкт-Петербург, «СПЗ-Рома» Саратов, «Феникс-Локомотив» Челябинск. В 1999 работал тренером МФК «Стройимпульс».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Машиностроитель» Псков
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Гатчина»
Игроки ФК «Локомотив» Санкт-Петербург
Игроки в мини-футбол по алфавиту
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК ПСИ
Игроки МФК «Саратовец»
Игроки МФК «Челябинец»